Lakra ist der Familienname folgender Personen:

 Belas Lakra (1940–2004), indischer Bischof
 Paul Alois Lakra (1955–2021), indischer Geistlicher, Bischof von Gumla